Ел Торил има више значења:

 Ел Торил (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Торил (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Торил (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Торил (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику